Матолич Богдан Михайлович — міський голова Трускавця (1998—2001).
 Матолич Роман Михайлович — депутат Верховної Ради УРСР 8-9-го скликань, член-кореспондент Української нафтогазової академії.